El término God of War puede hacer referencia a:

 God of War (franquicia), franquicia de videojuegos creada por SIE Santa Monica Studio.
 God of War (videojuego de 2005), primer videojuego de la franquicia.
 God of War (videojuego de 2018), octavo videojuego de la franquicia, secuela de God of War III.
 God of War (historieta), historieta basada en la franquicia, publicada por Wildstorm y DC Comics.
 God of War (serie de televisión), serie de televisión surcoreana de 2012.

[[Ya con la salida de God of War Ragnarok se ha hecho el juego favorito de la sagua ya superando a su 
antecedente ya que vendió 5,1 millones de unidades en todo el mundo. Más que la entrega del 2018 ]]